Droga magistralna M4 (Białoruś)
 Droga magistralna M4 (Rosja)

Zobacz też 
 M4